Monodia är ett släkte av svampar. Monodia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monodia